Liberaler Bund ist der Name bzw. die Übersetzung des Namens verschiedener politischer Gruppierungen:

 Vapaamielisten liitto, eine finnische Partei
 Liberalni savez Crne Gore, eine montenegrinische Partei
 Liberaler Bund (Deutsches Kaiserreich), eine politische Gruppe im deutschen Kaiserreich
 Liberaler Bund, eine ehemalige Gruppierung in der FDP Niedersachsen, siehe FDP Niedersachsen#Liberaler Bund